

Топоніми

Селища міського типу:
 Андріївка — Донецька область, Волноваський район
 Андріївка — Донецька область, Краматорський район
 Андріївка — Донецька область, Горлівський район
 Андріївка — Запорізька область, Бердянський район
 Андріївка — Харківська область, Ізюмський район

Села:
 Андріївка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Андріївка — Вінницька область, Жмеринський район
 Андріївка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Андріївка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада
 Андріївка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада
 Андріївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада
 Андріївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада
 Андріївка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Андріївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська селищна громада
 Андріївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Раївська сільська громада
 Андріївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Славгородська селищна громада
 Андріївка — Донецька область, Бахмутський район
 Андріївка — Донецька область, Волноваський район
 Андріївка — Донецька область, Кальміуський район, Докучаєвська міська громада
 Андріївка — Донецька область, Кальміуський район, Кальміуська міська громада
 Андріївка — Донецька область, Кальміуський район, Старобешівська селищна громада
 Андріївка — Донецька область, Краматорський район
 Андріївка — Житомирська область, Коростенський район
 Андріївка — Житомирська область, Житомирський район, Курненська сільська громада
 Андріївка — Житомирська область, Житомирський район, Черняхівська селищна громада
 Андріївка — Закарпатська область, Ужгородський район
 Андріївка — Запорізька область, Запорізький район
 Андріївка — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Андріївка — Київська область, Бориспільський район
 Андріївка — Київська область, Вишгородський район
 Андріївка — Київська область, Білоцерківський район
 Андріївка — Київська область, Бучанський район
 Андріївка — Київська область, Обухівський район
 Андріївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Андріївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада
 Андріївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Тишківська сільська громада
 Андріївка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Андріївка — Львівська область, Золочівський район
 Андріївка — Львівська область, Червоноградський район
 Андріївка — Луганська область, Сватівський район, Коломийчиська сільська громада
 Андріївка — Луганська область, Сватівський район, Сватівська міська громада
 Андріївка — Луганська область, Луганський район
 Андріївка — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Андріївка — Миколаївська область, Миколаївський район, Ольшанська селищна громада
 Андріївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Андріївка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Андріївка — Одеська область, Подільський район
 Андріївка — Полтавська область, Миргородський район
 Андріївка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада
 Андріївка — Полтавська область, Полтавський район, Михайлівська сільська громада
 Андріївка — Полтавська область, Полтавський район, Нехворощанська сільська громада
 Андріївка — Полтавська область, Полтавський район, Полтавська міська громада
 Андріївка — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада
 Андріївка — Полтавська область, Лубенський район
 Андріївка — Сумська область, Роменський район
 Андріївка — Сумська область, Сумський район
 Андріївка — Харківська область, Лозівський район
 Андріївка — Харківська область, Ізюмський район, Борівська селищна громада
 Андріївка — Харківська область, Ізюмський район, Оскільська сільська громада
 Андріївка — Харківська область, Куп'янський район
 Андріївка — Харківська область, Богодухівський район
 Андріївка — Харківська область, Красноградський район, Кегичівська селищна громада
 Андріївка — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада
 Андріївка — Херсонська область, Бериславський район
 Андріївка — Херсонська область, Скадовський район
 Андріївка — Херсонська область, Каховський район
 Андріївка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Андріївка — Хмельницька область, Хмельницький район, Сатанівська селищна громада
 Андріївка — Хмельницька область, Хмельницький район, Солобковецька сільська громада
 Андріївка — Чернігівська область, Прилуцький район
 Андріївка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Андріївка — Чернігівська область, Чернігівський район, Городнянська міська громада
 Андріївка — Чернігівська область, Чернігівський район, Михайло-Коцюбинська селищна громада

 Андріївка — назва села Желябовка Нижньогірського району Автономної Республіки Крим України (до 1925 року)
 Андріївка — назва села Сонячне Житомирського району Житомирської області (до Другої світової війни)
 Андріївка — назва села Мармузовичі Буського району Львівської області (до 2016 року)
 Андріївка — колишнє село Ананьївського району Одеської області (об'єднано з селом Амури)
 Андріївка — колишнє село Іванівського району Одеської області (об'єднано з селом Гудевичеве)
 Андріївка — колишнє село Охтирського району Сумської області (об'єднано з селом Майське)

Селище:
 Андріївка — Миколаївська область, Баштанський район

Зниклі поселення
 Андріївка — колишнє село Нововасилівської сільської ради Іванівського району Херсонської області (зняте з обліку)
 Андріївка — колишнє село Новгород-Сіверського району Чернігівської області (зняте з обліку 26 січня 2007 року) 
 Андріївка — колишнє село Іванківського району Київської області (зняте з обліку 19 серпня 1999 року)
 Андріївка — колишня колонія у Хорошівському районі Київської області (знята з обліку до 1 жовтня 1941 року)
 Андріївка — колишня слобода у Троянівській волості Житомирського повіту (знята з обліку до 1923 року)

Села:
 Андріївка () — Вітебська область, Шумілінський район
 Андріївка () — Гомельська область, Буда-Кошельовський район
 Андріївка () — Гомельська область, Октябрський район
 Андріївка () — Гомельська область, Речицький район
Селище:
 Андріївка () — Гомельська область, Добруський район

Андріївка — колишня назва населеного пункту Апра Сухумського району Абхазії

Села:
 Андріївка () — Акмолинська область, Шортандинський район
 Андріївка () — Костанайська область, Федоровський район
 Андріївка () — Північноказахстанська область, Мамлютський район
 Андріївка () — Північноказахстанська область, Район імені Габіта Мусрепова
 Андріївка () — Східноказахстанська область, Алтайський район

 Андріївка — назва аулу Кизилжар Мартукського району Актюбінської області (до 2009 року)
 Андріївка — назва аулу Кабанбай Алакольського району Алматинської області (до 1992 року)
 Андріївка — назва аулу Жанатілеу Тарбагатайського району Східноказахстанської області (до 1992 року)
 Андріївка — колишня назва села, нині аул Алатау Жуалинського району Жамбильської області
 Андріївка — колишня назва села, нині аул Ашира Буркітбаєва Сарисуського району Жамбильської області
 Андріївка — колишня назва села, нині аул Болтірік Шуського району Жамбильської області

Села:
 Андріївка () — Оргіївський район
 Андріївка (; ) — Придністров'я, Рибницький район

Андріївка () — село українського Закерзоння (в історичній Лемківщині), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у Малопольському воєводстві, Новосондецький повіт, гміна Мушина
 Андріївка () — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у Підкарпатському воєводстві, Любачівський повіт, гміна Наріль
 Анджеювка — село українського Закерзоння (в історичній Холмщині), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Мірче.

Селище міського типу:
 Андріївка () — Московська область, Солнечногорський район
Села:
 Андріївка () — Алтайський край, Славгородський район
 Андріївка () — Амурська область, Івановський район
 Андріївка () — Бєлгородська область, Прохоровський район, Прелєстненське сільське поселення
 Андріївка () — Бєлгородська область, Прохоровський район, Холоднянське сільське поселення
 Андріївка () — Бєлгородська область, Чернянський район
 Андріївка () — Волгоградська область, Жирновський район
 Андріївка () — Воронезька область, Нижньодєвицький район
 Андріївка () — Воронезька область, Подгоренський район
 Андріївка () — Кемеровська область, Кемеровський район
 Андріївка () — Мордовія, Ардатовський район
 Андріївка () — Мордовія, Атяшевський район
 Андріївка () — Мордовія, Великоігнатовський район
 Андріївка () — Нижньогородська область, Сергацький район
 Андріївка () — Новосибірська область, Баганський район
 Андріївка () — Омська область, Омський район
 Андріївка () — Омська область, Саргацький район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Абдулинський район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Адамовський район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Акбулацький район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Бєляєвський район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Курманаєвський район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Сакмарський район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Саракташський район
 Андріївка () — Пензенська область, Кам'янський район
 Андріївка () — Пензенська область, Пензенський район
 Андріївка () — Пермський край, Оханський район
 Андріївка () — Приморський край, Хасанський район
 Андріївка () — Приморський край, Яковлівський район
 Андріївка () — Самарська область, Богатівський район
 Андріївка () — Саратовська область, Балаковський район
 Андріївка () — Саратовська область, Воскресенський район
 Андріївка () — Саратовська область, Катеринівський район, Андрєєвське сільське поселення
 Андріївка () — Саратовська область, Марксовський район
 Андріївка () — Саратовська область, Турківський район
 Андріївка () — Сахалінська область, Поронайский міський округ
 Андріївка () — Тамбовська область, Сосновський район
 Андріївка () — Татарстан, Бугульминський район
 Андріївка () — Татарстан, Нурлатський район
 Андріївка () — Томська область, Чаїнський район
 Андріївка () — Тульська область, Куркинський район
 Андріївка () — Ульяновська область, Ніколаєвський район
 Андріївка () — Ульяновська область, Чердаклинський район
Селища:
 Андріївка () — Алтайський край, Шипуновський район
 Андріївка () — Воронезька область, Новоусманський район
 Андріївка () — Нижньогородська область, Гагінський район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Грачевський район
 Андріївка () — Рязанська область, Милославський район
Присілки:
 Андріївка () — Башкортостан, Архангельський район
 Андріївка () — Башкортостан, Аургазинський район
 Андріївка () — Башкортостан, Бірський район
 Андріївка () — Башкортостан, Благовєщенський район
 Андріївка () — Башкортостан, Ілішевський район
 Андріївка () — Башкортостан, Кугарчинський район
 Андріївка () — Башкортостан, Мішкінський район
 Андріївка () — Башкортостан, Міякинський район
 Андріївка () — Башкортостан, Янаульський район, Первомайське сільське поселення
 Андріївка () — Башкортостан, Янаульський район, Ямадинське сільське поселення
 Андріївка () — Брянська область, Гордієвський район
 Андріївка () — Брянська область, Навлінський район
 Андріївка () — Брянська область, Суразький район
 Андріївка () — Владимирська область, Ковровський район
 Андріївка () — Владимирська область, Селівановський район
 Андріївка () — Дагестан, Дербентський район
 Андріївка () — Івановська область, Лежневський район
 Андріївка () — Іркутська область, Тулунський район
 Андріївка () — Калузька область, Дзержинський район
 Андріївка () — Костромська область, Кадийський район
 Андріївка () — Костромська область, Судиславський район
 Андріївка () — Курська область, Горшеченський район
 Андріївка () — Курська область, Касторенський район
 Андріївка () — Курська область, Фатезький район
 Андріївка () — Липецька область, Добринський район
 Андріївка () — Липецька область, Добровський район
 Андріївка () — Липецька область, Лебедянський район
 Андріївка () — Марій Ел, Совєтський район
 Андріївка () — Мордовія, Ковилкінський район
 Андріївка () — Мордовія, Темниковський район, Андрєєвське сільське поселення
 Андріївка () — Мордовія, Темниковський район, Жегаловське сільське поселення
 Андріївка () — Московська область, Коломенський район
 Андріївка () — Нижньогородська область, Богородський район
 Андріївка () — Нижньогородська область, Пільнінський район
 Андріївка () — Нижньогородська область, Сокольський район
 Андріївка () — Нижньогородська область, Сосновський район
 Андріївка () — Новосибірська область, Куйбишевський район
 Андріївка () — Омська область, Любинський район
 Андріївка () — Омська область, Оконешниковський район
 Андріївка () — Омська область, Седельниковський район
 Андріївка () — Омська область, Тавричеський район
 Андріївка () — Оренбурзька область, Сєвєрний район, Ричковська сільська рада
 Андріївка () — Оренбурзька область Сєвєрний район, Аксенкінська сільська рада
 Андріївка () — Орловська область Колпнянський район, Карловське сільське поселення
 Андріївка () — Орловська область Колпнянський район, Краснянське сільське поселення
 Андріївка () — Орловська область, Кромский район
 Андріївка () — Пензенська область, Земетчинський район
 Андріївка () — Пензенська область, Пачелмський район
 Андріївка () — Пермський край, Кунгурський район
 Андріївка () — Пермський край, Ордінський район
 Андріївка () — Пермський край, Чернушинський район
 Андріївка () — Рязанська область, Пітелинський район
 Андріївка () — Рязанська область, Сараєвський район
 Андріївка () — Самарська область, Кошкінський район
 Андріївка () — Саратовська область, Аткарський район
 Андріївка () — Саратовська область, Балтайський район
 Андріївка () — Саратовська область, Катеринівський район, Галаховське сільське поселення
 Андріївка () — Свердловська область, Сисерцький міський округ
 Андріївка () — Смоленська область, Гагарінський район
 Андріївка () — Смоленська область, Рославльський район, Жаринське сільське поселення
 Андріївка () — Смоленська область, Рославльський район, Рославльське сільське поселення
 Андріївка () — Смоленська область, Холм-Жирковський район
 Андріївка () — Тамбовська область, Мучкапський район
 Андріївка () — Тамбовська область, Нікіфоровський район
 Андріївка () — Тамбовська область, Ржаксинський район, Гавриловська сільська рада
 Андріївка () — Тамбовська область, Ржаксинський район, Золотовська сільська рада
 Андріївка () — Тамбовська область, Сампурський район
 Андріївка () — Тамбовська область, Староюр'євський район
 Андріївка () — Тамбовська область, Тамбовський район
 Андріївка () — Тамбовська область, Токаревський район
 Андріївка () — Татарстан, Новошешмінський район
 Андріївка () — Татарстан, Олексіївський район
 Андріївка () — Татарстан, Черемшанський район
 Андріївка () — Тульська область, Алексинський район
 Андріївка () — Тульська область, Веньовський район
 Андріївка () — Тульська область, Дубенський район
 Андріївка () — Тульська область, Єфремовський район
 Андріївка () — Тульська область, Кимовський район
 Андріївка () — Тульська область, Ленінський район
 Андріївка () — Тульська область, Суворовський район
 Андріївка () — Тульська область, Тепло-Огарёвський район
 Андріївка () — Ульяновська область, Павловський район
 Андріївка () — Ульяновська область, Тереньгульський район
 Андріївка () — Челябінська область, Увельський район
 Андріївка () — Чувашія, Ібресінський район
 Андріївка () — Чувашія, Шемуршинський район
 Андріївка () — Ярославська область, Углицький район
Хутір:
 Андріївка () — Курська область, Медвенський район
Залізнична станція (населений пункт):
 Андріївка () — Саратовська область, Аркадацький район

Інше 
 Андріївка — метеорит
 Андріївка — річка в Україні.

Див. також 
 Андреєвка
 Андрівка
 Мала Андріївка